Заве́ты Ильича́ — рабочий посёлок в Советско-Гаванском районе Хабаровского края России.

Образует городское поселение Рабочий посёлок Заветы Ильича как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в восточной части края в 7 км к северу от города Советская Гавань, на берегу бухты Постовая, бухты Бошняка и бухты Северная залива Советская гавань. Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Совгавань-Сортировочная 3 км (пассажирское сообщение с г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и остальной страной). На станции Совгавань-Сортировочная имеется контейнерный терминал.

По западной окраине посёлка проходит автодорога местного значения 08А-4 Советская Гавань — Ванино, с выездом на автодорогу 08А-1 к г. Хабаровску.

Климат 

Климат умеренный, муссонный. Зима холодная и снежная, в то же время лето прохладное, дождливое. На побережье Татарского пролива и залива Советская Гавань часты туманы.

Климат приравнен к районам Крайнего Севера.

История 

Вся история п. Заветы Ильича неразрывно связана с Совгаванской военно-морской базой.

Первоначально пгт Заветы Ильича — рыбацкий посёлок Новоастраханское, основанный в начале 1920-х годов. В 1934 году колхоз был переименован в Завет Ильича.

В связи со сложной внешнеполитической обстановкой в мире правительство СССР тогда принимало меры укрепления дальневосточных границ страны.

В 1934 году был сформирован Совгаванский укреплённый район береговой обороны (УР БО). Совгаванский УР включал: 63-й отдельный стрелковый батальон, 11-й отдельный горнострелковый батальон, 4-ю отдельную танковую роту. Комендант УР — М. Ф. Куманин.

4 мая 1934 года сформировано 5-е отдельное авиационное звено волнового управления с дислокацией на п-ове Меншикова (б. Северная) на самолётах МБР-2ВУ — первая авиационная часть в Совгавани.

В 1938 году на базе 63-го отдельного стрелкового батальона в посёлке Горном сформирован 193-й стрелковый полк Северной Тихоокеанской военной флотилии. 11-й отдельный горнострелковый батальон и 4-я отдельная танковая рота переподчинены Сухопутным войскам.

4 октября 1939 года, в соответствии с Постановлением СНК СССР и приказом Народного комиссара ВМФ официально была сформирована Северная Тихоокеанская флотилия (СТОФ) с главной базой в Советской Гавани, оборонительными (укреплёнными) районами в Де-Кастри и Николаевске-на-Амуре. Командующий — флагман 2 ранга М. И. Арапов. Зона ответственности флотилии — Татарский пролив, Охотское море, Северный Сахалин, Чукотка и Камчатка с прилегающими территориями.

Штаб Северной Тихоокеанской флотилии, а также множество других воинских частей обеспечения были развёрнуты в п. Бяудэ (ныне спальный микрорайон в п. Майский).

21 ноября 1939 года сформирована 5-я бригада подводных лодок с дислокацией в бухте Постовая, в составе: 21-й дивизион ПЛ, 4 лодки типа «М»; 25-й дивизион ПЛ, 4 лодки типа «М», 31-й дивизион ПЛ, 4 лодки типа «Щ».

4 октября 1939 года Совгаванский УР переформирован в Совгаванский укрепленный сектор Береговой Обороны Северной Тихоокеанской флотилии.

23 марта 1940 года сформировано управление военно-воздушных сил СТОФ с дислокацией управления в п. Бяудэ.

11 июня 1940 года на аэродроме Совгавань-Знаменское сформирован 42-й смешанный авиационный полк.

По состоянию на 1941 год в Главной Базе Северной Тихоокеанской флотилии (ГБ СТОФ Совгавань) также были: 5-й отдельный дивизион — тральщики ТЩ № 13 «Гагара», № 14 «Баклан» (бывшие рыболовные траулеры), № 18, № 19 (переоборудованные буксирные пароходы), 1-е звено сторожевых катеров СКА № 24-26, 2-е звено СКА № 27-29, 6-й зенитный артиллерийский полк, 48-я отдельная морская авиационная эскадрилья в бухте Бяудэ, 69-й отдельный стрелково-строительный батальон, 169-й отдельный стрелково-строительный батальон, 63-я отдельная строительная рота.

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 14 октября № 796 и от 18 октября № 810, а также приказом Народного Комиссара Обороны от 14 октября № 00105 на ТОФ и Ам. ВФ формируется 13 морских стрелковых бригад. В это время в Совгавани формируется 62-я отдельная морская стрелковая бригада, командир полковник В. М. Рогов. На комплектование бригады направлено 252 матроса и 8 офицеров. Бригада направлена в действующую армию и впервые вступила в боевые действия с немецко-фашистскими оккупантами под Москвой в период с 12 по 24 декабря.

В 1942 году 69-й ОССБ, 63-я ОССР и 196-й ОССБ направлены на формирование и пополнение частей действующей армии. Формируется 15-й отдельный авиационный транспортный отряд на аэродроме Совгавань-Знаменское.
 
18 июля 1942 года, во время стоянки в Военно-Морской базе Николаевск-на-Амуре, в результате диверсии произошла катастрофа — взрыв на подводной лодке «Щ-138». Взрывом была повреждена и подводная лодка «Щ-118». Погибло всего 43 человека.

В 1943 году в Совгавани формируется 41-й истребительный авиационный полк, на только что отстроенном заключёнными аэродроме Совгавань-Постовая, и формируется 365-й отдельный батальон морской пехоты береговой обороны, с дислокацией в п. Горный. 29 октября 1943 года 5-е ОАЗ ВУ переподчиняется непосредственно командиру 5-го отдельного дивизиона торпедных катеров.

На 1944 год в Совгавани дислоцируется управление инженерного обеспечения СТОФ и строительство ГБ СТОФ № 68.

7 октября 1944 года на Черноморский Флот для участия в боевых действиях против фашистской Германии убыл сформированный 9-й дивизион подводных лодок в составе 6 подводных лодок типа «М».

В 1945 году на аэродроме Совгавань-Знаменское сформирован 56-й штурмовой авиационный полк на самолётах Ил-2. ГБ СТОФ пополнилась 3-м отрядом малых охотников ОВР.

По состоянию на август 1945 года в Советской гавани дислоцируются строительно-инженерные части: 601-я отдельная инженерная рота СТОФ, 604-я отдельная строительная рота ИО СТОФ, 605-я отдельная строительная рота ИО СТОФ. В заливе Советская Гавань построен военный порт 1-го разряда.

Береговая Оборона Совгаванской военно-морской базы на август 1945 года включала 54-й и 216-й отдельный артиллерийский дивизион. Всего: батарей — 7, орудий — 26.

За время боевых действий против Японии Более полутора тысяч матросов, старшин, офицеров Северной Тихоокеанской флотилии получают ордена и медали за участие в южно-сахалинской и курильской операциях. Почетное наименование «Сахалинский» присваивается 5-му дивизиону торпедных катеров, 7-му дивизиону тральщиков, 56-му штурмовому и 42-му истребительному авиаполку. Герои Советского Союза: краснофлотец Зонов, капитан 1 ранга Голубев Дмитрий Николаевич, капитан 2 ранга Ломов Эдуард Дмитриевич, капитан 2 ранга Столяров Лев Николаевич, капитан 2 ранга Усенко Николай Витальевич, инженер-капитан 2 ранга Морозов Иван Фёдорович.

08 сентября 1945 года Северная Тихоокеанская флотилия ликвидируется. Вместо неё формируется Сахалинский морской оборонительный район, с главной базой в Совгавани. Но уже 1 декабря 1945 года, в соответствии с приказом НК ВМФ Сахалинский МОР переформируется в Сахалинскую военную флотилию Тихоокеанского флота. Управление флотилии переезжает в г. Корсаков.

В 1946 году в Заветах Ильича формируется 23-й морской разведывательный отряд («Калита»).

В 1947 году Весь Тихоокеанский флот разделен на два образования — 5-й ВМФ с главной базой во Владивостоке и 7-й ВМФ с главной базой в Совгавани. Штаб из Корсакова переезжает обратно в Заветы Ильича. На базе Военно-воздушных сил СахВФ формируется ВВС 7-го ВМФ с дислокацией управления в п. Бяудэ.

После войны продолжилось наращивание сил 7-го ВМФ. Дислоцируемые в п. Бяудэ воинские части исчерпали возможности дальнейшего развёртывания сил флота, поэтому в 1947 году колхоз «Заветы Ильича» был переведён на Южный Сахалин в Невельской район. На месте расположения бывшего колхоза началось строительство и создание крупной военно-морской базы.

Примечание. По старой памяти, жители п. Заветы Ильича ещё не один десяток лет продолжали неофициально называть свой сугубо военный посёлок — «Колхоз».

1 января 1951 года (по др. данным в 1955 г.) 3-я БрПЛ переформирована в 90-ю БрПЛ.

В 1953 году 7-й ВМФ СССР расформирован. Начинаются очередные штатные перестановки и переименования. Посёлок Заветы Ильича получает статус Военно-морской базы СТОФ, затем Сахалинской ВФ.

С 1955 по 1995 год в посёлке размещается Драматический театр Тихоокеанского флота.

В 1956 году сокращается морская пехота ТОФ. Ликвидируется 365-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты, который размещался в п. Горном. С этого времени посёлок приходит в запустение.

В 1957 году Береговая оборона ТОФ переформируется в береговую артиллерию. Управления комендантов БО Совгаванской, Владимиро-Ольгинской и Южно-Сахалинской ВМБ — в управления 1048, 805 и 839-го отдельных артиллерийских полков.

В 1960 году п. Заветы Ильича выделяется из состава города Советская Гавань и получает статус посёлка городского типа. Несмотря на то, что в ПГТ к тому времени практически не было гражданских объектов, жилая зона посёлка оставалась открытой для иногородних лиц. 1 октября ликвидируется штаб ВВС в п. Бяудэ и начинается масштабная реорганизация совгаванской авиации.

В 1961 году в состав 839-го отдельного артиллерийского полка Совгаванской ВМБ введен 22-й отдельный береговой ракетный дивизион с дислокацией на полуострове Крильон.

В 1962 году сформирована 192-я зенитно-ракетная бригада ПВО.

В 1968 году сформирована 196-я бригада кораблей охраны водного района, пр. 50, 159, 266, 257, 1124 и 1265.

В 1972 году сформирована 193-я бригада противолодочных кораблей, в составе: 5 кораблей пр. 56, 2 пр. 57А, 4 пр. 61, 2 пр. 68 бис; 3 пр. 1135M (с 1989 года) и 2 пр. 956.

С ноября 1974 года 22-й отдельный береговой ракетный дивизион Совгаванской ВМБ развертывается в 648-й отдельный береговой ракетный полк с управлением в г. Корсаков и подчинением командиру Совгаванской ВМБ. Ракетные дивизионы полка развертывались до 1986 года: 830-й обрдн (комплекс «Рубеж») и 1036-й обрдн (комплекс «Редут») — на о. Сахалин; 574-й обрдн (комплекс «Рубеж») — на о. Итуруп; 789-й обрдн (комплекс «Редут») — на о. Симушир.

1 декабря 1982 года 90-я БрПЛ развёрнута в 28-ю дивизию ПЛ.

В 1988 году 192-я зенитно-ракетная бригада переформирована в 345-ю ЗБР 11-й ОА ВВС и ПВО.

В 1990 году 28-я дивизия подводных лодок сокращена до 60-й бригады ПЛ, а через два года урезана до 366-го дивизиона отстоя (консервации) ПЛ. В течение первого десятилетия 21 века все лодки базы (проектов 659, 313, 641) будут порезаны на металл.

В 1994 году ликвидирован авиационный полк (308-й ИАП) на аэродроме Постовая. Аэродром законсервирован. 28.04.1994 расформирована 193-я бригада противолодочных кораблей.

В 1998 году расформированы: 279-й отдельный дивизион ракетных катеров, 345-я ЗБР 11-й ОА ВВС и ПВО, 23-й МРО.

В 2007 году 366-й отдельный дивизион консервации подводных лодок расформирован.

В XXI веке от некогда крупного морского гарнизона остался 38-й отдельный дивизион кораблей охраны водного района, в составе двух малых противолодочных кораблей проекта 1124М (МПК-125 «Советская Гавань», МПК-191 «Холмск») и трёх базовых тральщиков пр. 12650. Практически все дома «сталинской» постройки, а также несколько относительно свежих пятиэтажных домов брошены и превращены в руины. Брошено и разрушено большое количество служебных построек в границах посёлка, а также полностью разрушены строения на полуострове Меншикова.

Население

Экономика 
Градообразующей организацией посёлка является военно-морская база (в настоящее время — дивизион ОВР)

Достопримечательности 

 Памятный камень в честь открытия Н. Бошняком 23.05 (04.06) 1853 г. залива Императорская Гавань (гавань императора Николая) на перешейке полуострова Меньшикова.
 Остовы береговой батареи № 908 (четыре 152-мм пушки Канэ) на п-ве Меншикова, на глубине в три этажа под землёй.
 Остовы командного пункта береговой батареи № 925 на мысе Весёлый
 Двухамбразурный пулемётный ДОТ на берегу бухты Обманная.
 В бухте Постовая затоплен парусный фрегат «Паллада»
 Полуостров Меншикова соединён с материковой сушей длинной и узкой песчаной косой (перешейком). Хороший природный пляж.
 На берегу б. Постовой могила лейтенанта Хэллорана с военного корабля «Клеопатра» англо-французской эскадры, умершего на обратном пути после попытки взять Петропавловск-Камчатский
 Памятник морякам «Паллады» на берегу бухты.
 Памятный камень основателю первого укрепрайона на берегу Императорской (Советской) Гавани адмиралу Е. В. Путятину
 Памятник «Умершим от цинги морякам в зиму с 1853 по 1854 с транспорта Иртыш»
 Памятник 52 морякам советской подводной лодки С-117, которая затонула во время учений в районе Татарского пролива в декабре 1952 года.
 Захоронение (братская могила) военных моряков, погибших в б. Постовая в зиму 1853—1854 гг.
 Истребитель МиГ-23МЛД № 75 на «вечной стоянке», на аэродроме «Постовая»
 Экспозиция военной техника возле Дома офицеров флота: истребитель МиГ-17 № 601 41-го ИАП, МиГ-21У № 72 41-го ИАП, фюзеляж Ан-2№ RA-00420 подросткового авиационного клуба «Сокол», рубка подводной лодки пр. 613 «С-88», катер такт. № 067, памятный камень погибшим морякам совгаванско-сахалинского объединения
 Памятник героям 62-й отдельной морской бригады павшим при обороне Москвы (на пл. Ленина)
 Территория старого лагеря японских военнопленных
 Территория бывшего сталинского женского лагеря
 Многочисленные руины военных и береговых объектов вокруг посёлка и на берегу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки городского типа Хабаровского края
Населённые пункты Советско-Гаванского района
Муниципальные образования Советско-Гаванского района
Городские поселения Хабаровского края